Sigvard Bernadotte (7. června 1907, Drottningholm – 4. února 2002, Stockholm) byl švédský princ, hrabě z Wisborgu a průmyslový designér.

Život 
Narodil se 7. června 1907 v Drottningholmu jako syn korunního prince Gustava Adolfa a jeho manželky princezny Margarety z Connaughtu. Z otcovy strany byl strýcem švédského krále Karla XVI. Gustava a z matčiny strany strýcem dánské královny Markéty II. a řecké královny Anny-Marie.

Manželství a děti 
Princ Sigvard se oženil třikrát.

Jeho první svatba byla 8. března 1934 v Londýně s Ericou Marií Patzek. Toto manželství bylo rozvedeno 14. října 1943.

Podruhé se oženil 26. října 1943 v Kodani se Sonjou Christensen Robbert. Spolu měli jednoho syna:
 hrabě Michael Sigvard Bernadotte af Wisborg (nar. 21. srpna 1944)

Pár byl rozveden 6. června 1961.

O měsíc později 30. července 1961 se ve Stockholmu oženil s Gullan Marianne Lindberg. Později byla přijata mezi lucemburskou šlechtu a stala se Marianne Bernadotte, hraběnkou z Wisborgu.

Titul 
Sigvard Bernadotte se narodil jako princ švédský a vévoda z Uplandu. Z důvodu sňatku s nešlechtičnou ztratil královský titul a právo na trůn.

Dne 2. července 1951 byl se svou rodinou přijat velkovévodkyní Šarlotou mezi lucemburskou šlechtu a zde byl oslovován jako Sigvard Oscar Frederik princ Bernadotte, jakož i hrabě z Wisborgu, jako byl jeho prastrýc Oskar Bernadotte. Hrabata z Wisborgu jsou považována za součást švédské šlechty.

Profesní život 
Byl průmyslovým designérem, známým projektováním luxusních předmětů ze stříbra pro Georga Jensena a výrobků pro každodenní užití v domácnosti.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Švédští princové
Bernadottové
Narození 7. června
Narození v roce 1907
Úmrtí 4. února
Úmrtí v roce 2002
Absolventi Uppsalské univerzity